Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1981 – dwudzieste drugie finały mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. Rozgrywane w dniach od 26 maja do 5 czerwca 1981 roku w trzech miastach na terenie Czechosłowacji.

Klasyfikacja końcowa

Przebieg turnieju

Runda wstępna

Grupa A – Bratysława

Grupa B – Hawierzów

Runda klasyfikacyjna

Runda finałowa

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Składy drużyn 
1. Związek Radziecki: Valdis Valters, Anatolij Myszkin, Władimir Tkaczenko, Sergejus Jovaiša, Aleksandr Bielostienny, Stanisław Jeriomin, Siergiej Tarakanow, Andriej Łopatow, Nikołaj Dieriugin, Aleksandr Salnikow, Giennadij Kapustin, Nikołaj Fiesienko (Trener: Aleksandr Gomielski)

2. Jugosławia: Krešimir Ćosić, Dražen Dalipagić, Mirza Delibašić, Dragan Kićanović, Andro Knego, Peter Vilfan, Predrag Benaček, Ratko Radovanović, Boban Petrović, Branko Skroče, Željko Poljak, Petar Popović (Trener: Bogdan Tanjević)

3. Czechosłowacja: Kamil Brabenec, Stanislav Kropilák, Zdeněk Kos, Vlastimil Klimeš, Vojtěch Petr, Vlastimil Havlík, Jaroslav Skála, Juraj Žuffa, Peter Rajniak, Zdeněk Böhm, Justin Sedlák, Gustáv Hraška (Trener: Pavel Petera)

Nagrody indywidualne 
 MVP turnieju – Valdis Valters
 Najlepiej punktujący zawodnik turnieju – Mieczysław Młynarski

Linki zewnętrzne 
 Informacje o turnieju na stronie FIBAEurope

1981
1981 w koszykówce
Czechosłowacja w XX wieku
Koszykówka w Czechosłowacji